Coppa Italia 2013-2014 i volleyboll för damer utspelade sig mellan 9 november 2013 och 23 februari 2014. Det var den 36:e upplagan av turneringen och elva lag deltog. River Volley vann tävlingen för andra gången i rad genom att besegra Volley Bergamo i finalen. Lucia Bosetti utsågs till mest värdefulla spelare..

Regelverk 
Tävlingen genomfördes i cupformat där åttondels- och kvartsfinaler genomfördes genom dubbelmöten, medan semifinalerna och finel avgjordes genom en direkt avgörande match. Regerande titelinnehavaren River Volley, liksom de två bäst placerade lagen i Serie A1 (Volley Bergamo och Futura Volley Busto Arsizio) kvalificerade sig direkt för kvartsfinal

Deltagande lag

Turneringen

Spelschema

Resultat

Åttondelsfinaler

Match 1

Match 2

Kvartsfinaler

Match 1

Match 2

Semifinaler

Final

Referenser

Noter 

Sportåret 2013
Sportåret 2014
 2013-2014
Volleybollsäsongen 2013/2014